{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (69001) - || 2002 TM173 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69002) - || 2002 TX181 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69003) - || 2002 TK196 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69004) - || 2002 TL198 || 5 oktober 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69005) - || 2002 TZ207 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69006) - || 2002 TS212 || 7 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (69007) - || 2002 TN217 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69008) - || 2002 TV240 || 6 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (69009) - || 2002 TJ250 || 7 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69010) - || 2002 TD256 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69011) - || 2002 TF259 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69012) - || 2002 TC284 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69013) - || 2002 TP290 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69014) - || 2002 UD1 || 24 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (69015) - || 2002 UE26 || 31 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69016) - || 2002 UX32 || 31 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69017) - || 2002 UK49 || 31 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69018) - || 2002 VH24 || 5 november 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| (69019) - || 2002 VA35 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69020) - || 2002 VU51 || 6 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69021) - || 2002 VR53 || 6 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69022) - || 2002 VS62 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69023) - || 2002 VY63 || 6 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69024) - || 2002 VH70 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69025) - || 2002 VS84 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69026) - || 2002 VL93 || 11 november 2002 || Essen || Essen
|-
| (69027) - || 2002 VW95 || 11 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69028) - || 2002 VG109 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69029) - || 2002 VT119 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69030) - || 2002 WD9 || 24 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69031) - || 2002 WX16 || 28 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (69032) - || 2002 WG17 || 28 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (69033) - || 2002 XA2 || 1 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69034) - || 2002 XE15 || 2 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69035) - || 2002 XR30 || 6 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69036) - || 2002 XN31 || 6 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69037) - || 2002 XD43 || 9 december 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69038) - || 2002 XU44 || 7 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (69039) - || 2002 XG47 || 8 december 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (69040) - || 2002 XH47 || 8 december 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (69041) - || 2002 XF49 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69042) - || 2002 XY51 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69043) - || 2002 XJ55 || 10 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (69044) - || 2002 XP57 || 10 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (69045) - || 2002 XN59 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69046) - || 2002 XV61 || 10 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (69047) - || 2002 XM68 || 12 december 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (69048) - || 2002 XR70 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69049) - || 2002 XP76 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69050) - || 2002 XE78 || 11 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (69051) - || 2002 XT79 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69052) - || 2002 XC82 || 11 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (69053) - || 2002 YJ3 || 27 december 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69054) - || 2002 YP6 || 28 december 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69055) - || 2002 YE7 || 28 december 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69056) - || 2002 YE8 || 28 december 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69057) - || 2002 YA13 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69058) - || 2002 YV14 || 31 december 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69059) - || 2002 YL18 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69060) - || 2002 YO20 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69061) - || 2002 YN28 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69062) - || 2002 YF29 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (69063) - || 2002 YG32 || 30 december 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (69064) - || 2003 AZ7 || 2 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69065) - || 2003 AY11 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69066) - || 2003 AY28 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69067) - || 2003 AJ30 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69068) - || 2003 AO32 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69069) - || 2003 AR37 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69070) - || 2003 AQ38 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69071) - || 2003 AR39 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69072) - || 2003 AG41 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69073) - || 2003 AB43 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69074) - || 2003 AC43 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69075) - || 2003 AZ52 || 5 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69076) - || 2003 AC53 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69077) - || 2003 AR53 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69078) - || 2003 AO55 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69079) - || 2003 AS60 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69080) - || 2003 AA62 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69081) - || 2003 AZ64 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69082) - || 2003 AY75 || 10 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69083) - || 2003 AX77 || 10 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69084) - || 2003 BB || 16 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (69085) - || 2003 BE2 || 25 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69086) - || 2003 BU6 || 25 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69087) - || 2003 BQ11 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69088) - || 2003 BS17 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69089) - || 2003 BN18 || 27 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69090) - || 2003 BH20 || 27 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69091) - || 2003 BE25 || 25 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (69092) - || 2003 BQ25 || 26 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (69093) - || 2003 BM48 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69094) - || 2003 BA49 || 26 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (69095) - || 2003 BE53 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69096) - || 2003 BG54 || 27 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (69097) - || 2003 BR54 || 27 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (69098) - || 2003 BZ59 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69099) - || 2003 BA63 || 28 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69100) - || 2003 BM68 || 28 januari 2003 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten